

 Trodimenzionalni prostor
 -{3D}- računarska grafika
 -{3D}- štampa